65-й чемпионат Италии прошёл в Кремоне с 23 ноября по 4 декабря 2005 года.

 Категория: 6-я (средний рейтинг: 2384).

Микеле Годена победил на тай-брейке Эннио Арланди со счётом 2 : 0 и стал в четвёртый раз чемпионом Италии.

Таблица

Ссылки 
 
 65° Campionate Italiano Assoluto

Чемпионаты Италии по шахматам
2005 год в шахматах
Ноябрь 2005 года
Декабрь 2005 года
Спорт в Италии в 2005 году
Спортивные соревнования в Кремоне